100 m stylem grzbietowym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XVII Igrzysk Olimpijskich w Rzymie. Eliminacje odbyły się 30 sierpnia, a półfinały i finał 31 sierpnia 1960 roku.

Tytuł mistrza olimpijskiego obronił Australijczyk David Theile, ustanawiając jednocześnie rekord olimpijski czasem 1:01,9. Pozostałe miejsca na podium zajęli Amerykanie: srebro zdobył Frank McKinney (1:02,1), a brąz Bob Bennett, który dzień wcześniej podczas eliminacji pobił rekord olimpijski (1:02,0), ale w finale uzyskał słabszy czas (1:02,3).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

M